Юношеская сборная Ирландии по футболу — одна из национальных футбольных сборных, представляющих Республику Ирландия на чемпионатах Европы и мира среди юношей. Известны:

 Сборная Ирландии по футболу (до 17 лет) (чемпион Европы 1998)
 Сборная Ирландии по футболу (до 19 лет)